Shyer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
Charles Shyer (né en 1941), scénariste et réalisateur américain
Christopher Shyer, acteur américano-canadien
Hallie Meyers-Shyer (né en 1987), actrice et scénariste américain
 (1895-1968), scénariste et producteur américain

Voir aussi

Homonymie de patronyme